Lauritz/s Rasmussen kan henvise til flere personer:

 Lauritz Rasmussen (1824-1893) – dansk bronzestøber (Lauritz Godtfred Rasmussen)
 Laust Rasmussen (1850-1924) (1850-1924) – dansk politiker og husmand (Laurits Rasmussen)
 Laust Rasmussen (1862-1941) – dansk redaktør, politiker og forsvarsminister (Laurits Bie Rasmussen)
Desuden:
 Lauritz Rasmussen (virksomhed) – dansk bronzestøberi